Aach (Hegau), een plaats in Baden-Württemberg
 Aach (bei Trier), een plaats in Rijnland-Palts
 Aach im Allgäu, een plaats in Beieren